Крајишник може бити:

 Крајишник, општи назив за становника крајишта, односно крајине
 Крајишник, назив за становника хабзбуршке Војне крајине
 Крајишник, регионални назив за становника Босанске Крајине
 Крајишник, назив за становника Републике Српске Крајине
 Крајишник, назив за становника насеља Крајишници, Општина Лозница, Србија
 Крајишник (презиме), српско и јужнословенско презиме
 Момчило Крајишник, српски политичар Срба из Републике Српске
 Тина Крајишник, српска кошаркашица

или

 Крајишник (Сечањ), насеље у општини Сечањ, Република Србија
 Крајишник (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ

или

 ФК Крајишник Бања Лука, фудбалски клуб из Бањалуке, Република Српска, БиХ
 ФК Крајишник Велика Кладуша, фудбалски клуб из Велике Кладуше, БиХ

Види још 
 Крајишници (вишезначна одредница)
 Крајина (вишезначна одредница)
 Крајињани (вишезначна одредница)